Fiè allo Sciliar, comune italiano in provincia di Bolzano
 Lago di Fiè, lago alpino in provincia di Bolzano